

Toponymes 
 Funchal, le chef-lieu de l'Île de Madère et de la région autonome de Madère  (Portugal)

Navires 
 Le Funchal, navire de croisière de la compagnie Portuscales Cruises.

Voir aussi